Engelbert I van Brienne, graaf van Brienne (-969)
 Engelbert I van Edingen, heer van Edingen (-1092)
 Engelbert I van Spanheim, markgraaf van Istrië (1090-1096)
 Engelbert I van Gorizia, graaf van Gorizia (1090-1122)
 Engelbert I van Berg, hertog van Berg (1160-1189)
 Engelbert II van Berg, als Engelbert I aartsbisschop van Keulen (1216-1225)
 Engelbert I van der Mark, graaf van Mark (1249-1277)
 Engelbrecht I van Nassau-Siegen, graaf van Nassau-Siegen (1416-1442)